Мартин Лутер може да се отнася за:

 Мартин Лутер, църковен реформатор
 Мартин Лутер, нацистки дипломат
 Мартин Лутър Кинг, американски общественик
 Мартин Лутер, биографичен филм от 1953 година.